Semirossia är ett släkte av bläckfiskar. Semirossia ingår i familjen Sepiolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Semirossia